Никита Сергеевич Степаненков (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играл на позиции центрового.

Карьера 
Воспитанник санкт-петербургского баскетбола. Первый тренер — Геннадий Панютин. Затем выступал за «Химки-2» и «Рязань». Сезон 2010/2011 провел в екатеринбургском «Урале».

В 2011 году заключил двухлетний контракт с «Нижним Новгородом». В марте 2012 года отправился в аренду в «Рязань».

Сезон 2013/2014 провёл в московском «Динамо».

Статистика 

Баскетболисты России
Центровые
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Урал»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Динамо» Москва